Arvydas Pocius (ur. 1957) – litewski generał
 Arvydas Pocius (ur. 1958) – litewski prawnik